Stripo  — українсько-американська компанія та платформа для створення та дизайну HTML-листів.

Компанія має офіси у Дніпрі та Сан-Франциско.

Історія 
Створена 2017 року Дмитром Кудренком, Андрієм Рижохіним, Олексієм Чернишом та Дмитром Кресинім.

Із 2018 року відбулася інтеграція Stripo з 70 платформами автоматизації маркетингу.

2019 — Stripo було відібрано до StartUpBootCamp.

За даними компанії, станом на 2022 рік, вона мала 600 тисяч клієнтів, а на лютий 2023 року — 787 тисяч клієнтів.

Посилання

Примітки